Football League Championship 2008/2009 var den sjuttonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2008/2009
Fotbollssäsongen 2008/2009